James P. Heath (1777–1854) – amerykański polityk, kongresmen z Maryland
 James Heath (ur. 1960) – amerykański bokser
 James R. Heath (ur. 1962) – amerykański chemik